Never Say Never bezeichnet
 Never Say Never (Brandy-Album), ein Album der US-amerikanischen Sängerin Brandy
 Never Say Never (Kim-Wilde-Album), ein Album der britischen Sängerin Kim Wilde
 Never Say Never (Lied), ein Lied der US-amerikanischen Sängerin Brandy
 Justin Bieber: Never Say Never, einen Film des kanadischen Sängers Justin Bieber
 Never Say Never: The Remixes, ein Remix-Album des kanadischen Sängers Justin Bieber